Comfort Noise Generation
Compressed Natural Gas